Walpoth ist der Familienname folgender Personen:

 Belinda Nazan Walpoth (* 1965), Schweizer Politikerin (SP)
 Bruno Walpoth (* 1959), Südtiroler Bildhauer 
 Johann Baptist Walpoth (1911–1934), Südtiroler Bildhauer